Куш или Манья́с () — крупное пресноводное озеро в западной части республики Турция. Расположено на северо-западе полуострова Малая Азия, на территории провинции Балыкесир, в 18 километрах от города Бандырма (греч. Панормос). Название Куш-гёлю означает в переводе с турецкого «птичье озеро».

Гидрография 
Площадь зеркала 160—176 км², средняя глубина 3 м, высота над уровнем моря 18 м. В 1938 году немецкий орнитолог Курт Кроссвиг организовал в болотистых областях северо-восточной части озера птичий заповедник Куш-Дженнети (с турецкого «Птичий рай»). Ныне заповедник занимает 64 га в дельтах впадающих в озеро рек Коджачай и Карадере.

История 

Историческую известность озеро получило в XIII веке, когда на его берегах в битвах при Пиманионе в 1204 и вновь в 1224 годах сразились армии византийцев (никейцев) и крестоноцев (латинян).

Панорама

См. также 
 Бандырма

Примечания

Ссылки 
 

Озёра Турции
Малая Азия
Национальные парки Турции